У́лица Черка́сова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Черкасова — улица в Рыбинске.
 Улица Черкасова — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Черкасова — улица в Симферополе.
 Улица Черкасова — улица в Ялте.

Украина 
 Улица Черкасова — улица в городе Кривой Рог.